Ири́на Кузнецо́ва:
 Кузнецова, Ирина Исаевна (род. 1948) — российская переводчица.
 Кузнецова, Ирина Давыдовна (род. 1923) — депутат Верховного Совета Латвийской ССР.
 Кузнецова, Ирина Михайловна (род. 1961) — российский фото- и кинооператор. Кузнецова, Ирина Юрьевна (1959—2016) — палеонтолог, организатор мероприятий в ленинградской тусовке хиппи и рокеров.